LSJ est un sigle pouvant signifier :

 Liddell–Scott–Jones, nom courant de A Greek–English Lexicon, un dictionnaire grec ancien-anglais réalisé par Liddell, Scott et Jones et publié dans sa première édition en 1843.
 Le Lansing State Journal, un quotidien d'information américain paraissant au Michigan, lancé en 1855.

 Le LSJ, un type de moteur à explosion de la série des Family II développé par Opel.